Ferula foliosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Vladimir Ippolitovich Lipsky och Mikhail Grigoríevič Popov. Ferula foliosa ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Stinkflokesläktet
foliosa